Untere Vorstadt steht für:

 Untere Vorstadt (Albstadt), Stadtteil von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Untere Vorstadt (Haßfurt), Straße in der Stadt Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Haßfurt #Haßfurt
 Untere Vorstadt (Volkach), Teil der Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern